Натуральне число 1471
 1471 рік до нашої ери
 1471 рік нашої ери